MD может означать:
 MiniDisc — вид аудионосителя.
 Mega Drive — игровая консоль от Sega.
 Md — символ химического элемента Менделевия.
 .md — национальный домен верхнего уровня для Республики Молдова
 Сокращённое название североамериканского штата Мэриленд (почтовый индекс).
 Сокращённое название компании Макдоннел Дуглас и производившихся ею авиалайнеров (MD-80, MD-90, MD-95).
 MD Explorer — семейство многоцелевых вертолётов, разработанное фирмой McDonnell Douglas Helicopters Inc.
 Сокращённое название компании McDonald’s.
 MD — сокращённое  (доктор медицины).
 MD — сокращённое от Majority Decision Решение большинства.
 MD — сокращённое от Mobile Device.
 MD — сокращённое от Molecular Dynamics (молекулярная динамика).
 md (make directory) — команда DOS для создания каталога.
 .md расширение текстового файла, размеченного Markdown (легкий язык разметки для облегчения написания документации).
 MD — сокращённое  Measured_depth, термин нефтедобычи.
 MD.45 — сайд-проект гитариста/вокалиста Megadeth Дэйва Мастейна.
 md — миллидарси, внесистемная единица измерения проницаемости, приближённо равная 1 мкм².
 MD — число 1500 в римской системе счисления.
 MD — Maladaptive Daydreaming
 MD — Managing Director — Исполнительный директор

MD-русский битмейкер,исполнитель.Мало известен,но популярность есть.